

Persone
 Francis Piasecki (1951-2018) – calciatore e allenatore di calcio francese
 Bartosz Piasecki (1986) – schermidore norvegese, di origine polacca
 Fabian Piasecki (1995) – calciatore polacco
 Frank Piasecki (1919-2008) – ingegnere e imprenditore statunitense
 Lech Piasecki (1961) – ex ciclista su strada e pistard polacco
 Paweł Piasecki (1579-1649) – vescovo cattolico e politico polacco
 Sergiusz Piasecki (1901-1964) – scrittore polacco

Altro
 Piasecki Aircraft Corporation – azienda aeronautica statunitense, fondata nel 1955
 Piasecki X-49 Speedhawk – elicoplano sperimentale bimotore
 Piasecki Helicopter Corporation – azienda aeronautica statunitense, fondata nel 1940
 Piasecki H-21 o "banana volante" – elicottero birotore
 Piasecki H-25 – elicottero leggero multiruolo birotore
 Piasecki HRP Rescuer – elicottero da trasporto birotore
 Piasecki PV-2 elicottero sperimentale monomotore